8-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 19 апреля по 1 ноября 1998 года. Начиная с этого сезона 3-й дивизион стал называться «Второй лигой». Турнир проходил в двух географических зонах. Победители зональных турниров — минская «Звезда-ВА-БГУ» и микашевичский «Гранит» получили путёвки в Первую лигу.

Итоговая таблица

Зона А

Зона Б

См. также 
 Высшая лига 1998
 Первая лига 1998

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 1998 году
Спорт в Белоруссии в 1998 году
Вторая лига Белоруссии по футболу